Shemot é uma palavra hebraica (שְׁמוֹת), que é a segunda palavra do Livro de Êxodo, segundo livro da Torá (os cinco primeiros livros do Tanakh, ou Bíblia Hebraica). Seu significado é "nomes".

Quando usado como substantivo, Shemot pode se referir a:
 O título hebraico do livro bíblico do Êxodo
 Shemot, o livro de Êxodo, de acordo com a interpretação e tradição judaica
 Shemot (Parashá), a décima terceira parashá semanal no ciclo anual judaico de leituras da Torá

Palavras, frases e expressões em hebraico